A ilha do Almirante é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com nove outras ilhas localizadas na mesma laguna. Tem esse nome porque lá viveu um almirante da marinha que faleceu lá mesmo.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Almirante